HMS Orion kan avse:

Svenska flottan
 – 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1903
 – signalspaningsfartyg sjösatt år 1984

Royal Navy
 – var ett 74-kanoners linjeskepp sjösatt 1787 och höggs upp 1814
 – var ett 80-kanoners propellerskepp sjösatt 1854 och höggs upp 1867
 – var en bepansrad korvett byggd för Osmanska riket men köptes av Royal Navy 1878 och sjösattes 1879. Hon konverterades till depåfartyg och döptes om till HMS Orontes 1909 och såldes 1913
 – skulle blivit en pansarkryssare. Hon var planerade 1904 men byggdes aldrig
 – var ett slagskepp av Orion-klass sjösatt 1910 och såldes 1922
 – var en lätt kryssare av Leander-klass sjösatt 1932 och såldes 1949
 – var en fransk ubåt erövrad 1940, lades i reserven till 1943 och höggs sedan upp

Royal Australian Navy
 – var en ubåt av Oberon-klass i Royal Australian Navy som sjösattes 1974 och utrangerades och lades i malpåse 1996